Алан Чарльз Гилмор () — новозеландскийский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, который работает в Университетской обсерватории Маунт Джон, на кафедре физики и астрономии Университета Камберы . В период 1981 по 1994 год совместно со своей женой Памелой Килмартин им было открыто в общей сложности 40 астероидов, плюс ещё один астероид (214416) 2005 PK он обнаружил спустя 11 лет в 2005 году, но уже самостоятельно. Помимо этого они оба являются активными охотниками за кометами и новыми звёздами. Так в 2007 году Алан Гилмор стал первооткрывателем короткопериодической кометы P/2007 Q2..

Его программы астрометрических наблюдений комет и астероидов в течение более чем десяти лет были одними из самых продуктивных среди других программ, когда-либо использовавшихся для наблюдений в южном полушарии.

Является членом оргкомитета МАС комиссии № 6, отвечающей за распространение информации и распределение кредитов на астрономические открытия.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Гари Хуг
 Мигель Ицигсон
 Михал Кочер

Примечания

Ссылки 
 Astronomy 2009

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Новой Зеландии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет